Észak-Macedónia
 Podgorci, falu Struga községben, a Délnyugati körzetben

 Horvátország
 Podgorci, falu Rojcsa községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szlovénia
Podgorci, falu Ormož községben, Podravska régióban